Унксов:
 Унксов, Евгений Павлович (1910—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Унксова, Кари Васильевна (1941—1983) — русская поэтесса.